Hrvatska:
 Novi Grad (Oprisavci), naselje u općini Oprisavci

BiH:
 Novi Grad, Sarajevo, općina
 Novi Grad (Odžak, BiH), naselje u općini Odžak

Austrija:
 Novi Grad (kotar), kotar u saveznoj  državi Gradišće
 Novi Grad (Gradišće, Austrija), njemački Güssing

Vidi i:
 Novigrad